Лев Разумовский:
 Разумовский, Лев Кириллович (1757—1818) — генерал-майор из рода Разумовских.
 Разумовский, Лев Самсонович (1926—2006) — советский и российский скульптор, живописец, график, медальер, художник детской игрушки, писатель.